Riihijärvi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Riihijärvi (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Riihijärvi (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois